Two Seconds (film), een Amerikaanse dramafilm uit 1932 onder regie van Mervyn LeRoy
Two Seconds (album), een album van de combinatie Guill & Jem uit 2008